

Miejscowości w Polsce 
 Nowosielce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Nowosielce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk 
 Nowosielce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn

Miejscowość na Ukrainie 
 Nowosielce – wieś w rejonie żydaczowskim, w obwodzie lwowskim
 Nowosiółka Biskupia, dawniej Nowosielce – wieś w rejonie borszczowskim, w obwodzie tarnopolskim

Miejscowości na Białorusi 

 Nowosielce – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Kolej 
 Nowosielce – stacja kolejowa w Nowosielcach, w województwie podkarpackim, w Polsce

Zobacz też  
 Nowosielce Kozickie